Time of Your Life peut désigner :
 Time of Your Life (ou Campus), une série canadienne diffusée en 1988 ;
 Time of Your Life, une série télévisée mettant en vedette Jennifer Love Hewitt ;
 The Time of Your Life, une pièce de théâtre qui valut à William Saroyan le prix Pulitzer ;
 Time of Your Life, une chanson de Mariah Carey ;
 Good Riddance (Time of Your Life), une chanson de Green Day tirée de l'album Nimrod, parue en 1997 ;
 Times of Your Life, une chanson de Paul Anka ;
 Time of Your Life, court métrage néerlandais de Jens Rijsdijk sorti en 2015.